Generali Tower steht für:

 K4 (Wien), Bürogebäude in Wien
 Generali Media Tower, Bauwerk in Wien